Annan kan syfta på:

 Annan – kata inom karate, se An-nan

Geografi

Australien 

 Annan River (vattendrag), Queensland, 
 Annan River (naturreservat), Queensland, Cook,

Kina

 Annan (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 27,51, long 119,05) – en ort i provinsen Zhejiang

Storbritannien

 Annan (ort i Storbritannien) – en ort i Skottland

Personer
 Kofi Annan (1938–2018), före detta generalsekreterare i FN
 James Craig Annan, (1864–1946), brittisk fotograf
 Thomas Annan, (1829–1887), skotsk fotograf

Mytologi
 Annan – gudarnas moder inom irländsk, keltisk mytologi, se Anann

Robotskapade Australienförgreningar